< Marcus Livius Drusus minor

(1) = eerste echtgenoot/echtgenote
(2) = tweede echtgenoot/echtgenote

Noot

Gens Livia
Stamboom